Окапи:
 Окапи — вид и род парнокопытных семейства жирафовых
 Окапи — национальный парк на территории Демократической республики Конго в Африке
 Okapi BM25 — функция ранжирования, используемая поисковыми системами.